

Кузьминська сільська рада — сільське поселення, Зміїногорський район, Алтайський край
 Кузьминська сільська рада — сільське поселення, Знаменський район, Тамбовська область

Кузьминська сільська рада — колишня сільська рада, Хмельницька область, Городоцький район
 Кузьминська сільська рада — колишня сільська рада, Хмельницька область, Красилівський район